Heilig Hartklooster (Reuver)
 Heilig Hartklooster (Steyl)